

Села:
 Розтоки — Закарпатська область, Рахівський район
 Розтоки — Івано-Франківська область, Косівський район
 Розтоки — Тернопільська область, Кременецький район
 Розтоки — Чернівецька область, Вижницький район

Заповідне урочище 
 Розтоки — заповідне урочище, Закарпатська область

Розтока — Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт, ґміна Бірча

Розтоки () — село в Свидницькому окрузі Пряшівського краю

Див. також 
 Розтоки Долішні